Dynamica fut un label allemand, fondé par Jor et Anna Rosen après le succès de Machinery Records, spécialisé dans le metal industriel et dont le slogan était "Metal-Hacking-Industrialism".

Le label passa sous la bannière de Noise Records, un label de Modern Music Records, mais continua de produire des disques sous son propre nom. Quand Modern Music fut acquis par Sanctuary Records Group, le label Dynamica fut abandonné.

Liste des groupes
 Ashtrayhead
 Coptic Rain
 Cubanate
 Oomph!
 Meathead
 Second Skin
 Templebeat
 Think About Mutation

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Liste de labels de heavy metal

Label de heavy metal
Label discographique indépendant ayant son siège en Allemagne

de:Dynamica